Saint-Barthélemy (eiland), een eiland in de Caraïben, behorend tot Frankrijk
Saint-Barthélemy (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Vaud

Saint-Barthélemy (Isère)
Saint-Barthélemy (Landes)
Saint-Barthélemy (Manche)
Saint-Barthélemy (Morbihan)
Saint-Barthélemy (Haute-Saône)
Saint-Barthélemy (Seine-et-Marne)

ook:
Saint-Barthélemy-d'Agenais, Lot-et-Garonne
Saint-Barthélemy-d'Anjou, Maine-et-Loire
Saint-Barthélemy-de-Bellegarde, Dordogne
Saint-Barthélemy-de-Bussière, Dordogne
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne, Isère
Saint-Barthélemy-de-Vals, Drôme
Saint-Barthélemy-Grozon, Ardèche
Saint-Barthélemy-le-Meil, Ardèche
Saint-Barthélemy-le-Plain, Ardèche
Saint-Barthélemy-Lestra, Loire

Zie ook 
Bartolomeüs (apostel), ook bekend als Sint-Bartolomeüs en (in het Frans) Saint-Barthélemy